Cicloexadieno (também citado como ciclohexadieno) pode referir-se a um de três compostos orgânicos cíclicos isômeros:

 1,2-Cicloexadieno
 1,3-Cicloexadieno
 1,4-Cicloexadieno

Ver também 
 Benzeno ou seu isômero teórico 1,3,5-Cicloexatrieno
 Cicloexeno
 Cicloexano
 Hexadieno

Desambiguação